Дудель:
 Дудель, Савва Павлович (1910—1995) — доктор философских наук, профессор.
 Дудель, Николай Александрович (Каринцев; 1886—1961) — писатель.